Giovanni Gravina ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Gravina (Sänger) (1872–1912), italienischer Opernsänger (Bass) 
 Giovanni Vincenzo Gravina (1664–1718), italienischer Jurist und Schriftsteller